Ernesto Caccavale – politico e giornalista italiano
 Mario Caccavale – giornalista e scrittore italiano
 Michele Caccavale – politico italiano